Topi steht für

eine Unterart der Leierantilope
den Familiennamen von
 Bamir Topi (* 1957), albanischer Staatspräsident
Topinambur-Branntwein